Маратон у женској конкуренцији на Првом Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржан је 7. августа на улицама Хелсинкија.

Земље учеснице 
Учествовало је 63 атлетичарке из 31 земље.

  Аустралија (3)
  Белгија (2)
  Венецуела (1)
  Данска (3)
  Западна Немачка (3)
  Израел (1)
  Ирска (3)
  Италија (3)
  Јапан (2)
  Канада (3)

  Кина (1)
  Кинески Тајпеј (1)
  Мађарска (2)
  Мексико (1)
  Нови Зеланд (3)
  Норвешка (3)
  Португалија (2)
  Сан Марино (1)
  Северна Кореја (2)
  Сингапур (1)

  САД (3)
  СССР (3)
  Тајланд (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Финска (2)
  Француска (1)
  Холандија (1)
  Хонгконг (2)
  Чехословачка (1)
  Шведска (3)
  Шпанија (1)

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1983. 
Листа рекорда у маратону пре почетка светског првенства 7. августа 1983. године.

Најбољи резултати у 1983. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 1983. године је пре почетка светског првенства (7. августа 1983.) заузимале следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1987.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном